L'aptitude est la capacité d'un individu à réaliser une action ou mission donnée ; quand cette aptitude est remarquable, on parle de « talent », ou de « don ». C'est une notion proche de celle de compétences
 En France, l'« aptitude au travail » des individus peut être évaluée par la médecine du travail. (Cette notion d'aptitude au travail est cependant mise en question par certains ). 
 L'aptitude en sport désigne l’ensemble des ressources (ou virtualités) d’un individu qui seraient plus ou moins génétiquement déterminées.
 L'aptitude d'endurance serait déterminée génétiquement à 90 % (KLISSOURAS, 1971)

 En informatique, aptitude est le nom d'un logiciel de gestion de paquets logiciels pour la distribution Linux Debian.

Voir aussi

Notes et références